Edward Linskens – ex calciatore olandese
 Hans Ferdinand Linskens – botanico e genetista tedesco
 Kyara Linskens – cestista belga